Гуи́мар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 102,92 км². Население 17 852 человека (на 2010 год).

Во времена независимости гуанчей Гуимар имел статус одного из королевств-менсеятов  Канарии. В 1496 г. Гуимар был завоёван испанцами.

В Гуимаре было обнаружено множество артефактов гуанчей. В конце XX века Тур Хейердал открыл в Гуимаре гуанчские пирамиды, а в ущелье Бадахос были обнаружены мумии гуанчей.

Покровителем города Гуимар считается святой апостол Пётр.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Güimar
 Malpaís de Güimar
 Imágenes de Güímar

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе